Palazzo Ambrogio Di Negro – palazzo di Genova, situato in via San Luca 2 
 Palazzo Emanuele Filiberto Di Negro – palazzo di Genova, situato in via al Ponte Reale 2